Partit Popular Francès, partit polític històric de França
 Propaganda pel fet! (discogràfica), companyia discogràfica amb seu a Manresa
 Propofol, hipnòtic d'acció curta que s'administra per via intravenosa